Михаил Глузман (род. 5 сентября 1967, Киев) — советский, украинский и австралийский шахматист, международный мастер (1991).

Биография 
Звание международного мастера получил после успешного выступления в турнире в Белграде (1991 г.).

С 1992 г. живёт в Австралии.

Бронзовый призёр чемпионатов Австралии 1995 / 96, 1997 / 98 и 2001 / 02 гг.

Чемпион Океании 2001 г. (после дополнительного матча с М. Чепменом; получил место в основной сетке чемпионата мира ФИДЕ 2002 г.).

Победитель турниров Australian Masters 1993 и 2002 (1—2 с Г. Уэстом) гг., Doeberl Cup 1998 г. (выиграл тай-брейк у Д. Йохансена).

В составе сборной Австралии участник двух шахматных олимпиад (1994 и 2002 гг.).

Занимался тренерской работой. В 1994 г. стал сооснователем первой в Австралии профессиональной шахматной школы «Chess Ideas». Ученики Глузмана Денис Бурмистров и Мишель Ли занимали высокие места на детских чемпионатах мира в середине 1990 — начале 2000-х гг.

В 2003 г. объявил о завершении карьеры играющего шахматиста и тренера, мотивировав своё решение ссылкой на низкий уровень шахмат в Австралии и отсутствие перспектив для лучших тренеров в стране.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Михаила Глузмана на шахматных олимпиадах 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам